Het seizoen 2009/2010 van de Zaterdag Hoofdklasse B gaat van start op 5 september 2009, de laatste speelronde is op 8 mei 2010. De Zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen is IJsselmeervogels, dat vorig seizoen voor de vijftiende keer in deze opzet van het amateurvoetbal kampioen werd, nadat het jaar daarvoor aartsvijand SV Spakenburg de titel pakte.

Ajax uit Amsterdam en SV Geinoord zijn het vorige seizoen gedegradeerd en zien we daarom dit seizoen niet terug. LRC Leerdam werd kampioen in de Zaterdag eerste klasse C en speelt daarom na een jaar afwezigheid weer in de Hoofdklasse B. ODIN '59 werd kampioen in de Zaterdag eerste klasse A en speelt dit jaar voor het eerst in haar bestaan in de Hoofdklasse.

DOVO eindigde vorig jaar twaalfde en moest een promotie/degradatiewedstrijd spelen tegen DETO. Na de 1-1-eindstand trok DOVO bij de strafschoppen uiteindelijk aan het langste eind en daarom speelt het ook dit jaar in de Hoofdklasse B.

Teams

Op 11 juni 2009 maakte de KNVB de definitieve indeling bekend voor de Hoofdklasse.

Ranglijst

Stand

Uitleg kleuren

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Aantal goals per speelronde

Wedstrijdtabel
Het programma voor de Hoofdklasse werd uitgegeven op 19 juni 2009.

Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom vermeld.

Topscorers

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B